Franciaország
Monceaux, település Franciaországban, Oise megyében
Monceaux-l’Abbaye, település Franciaországban, Oise megyében
Monceaux-en-Bessin, település Franciaországban, Calvados megyében
Monceaux-le-Comte, település Franciaországban, Nièvre megyében
Monceaux-sur-Dordogne, település Franciaországban, Corrèze megyében
Monceaux-au-Perche, település Franciaországban, Orne megyében